Алекса́ндр Остро́вский:
 Островский, Александр Анатольевич (1959—2020) — советский боксёр.
 
 Островский, Александр Маркович (1893—1986) — математик.
 Островский, Александр Наумович — советский звукооператор.
 
 Островский, Александр Юрьевич (род. 1957) — российский врач-реаниматолог и предприниматель.
 Островский, Александр (1810—1896) — государственный деятель Царства Польского.